Ptiolinites är ett släkte av tvåvingar. Ptiolinites ingår i familjen snäppflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäppflugor
Ptiolinites